Arabinitolo deidrogenasi è un termine generico per denominare un enzima che agisce sull'arabinitolo. Più nel dettaglio, si distinguono:
L-arabinitolo 4-deidrogenasi, che agisce in posizione 4 ed è specifica per la conformazione L del substrato;
L-arabinitolo 2-deidrogenasi, che agisce in posizione 2 ed è specifica per la conformazione L del substrato;
D-arabinitolo 4-deidrogenasi, che agisce in posizione 4 ed è specifica per la conformazione D del substrato;
D-arabinitolo 2-deidrogenasi, che agisce in posizione 2 ed è specifica per la conformazione D del substrato;
D-arabinitolo deidrogenasi (NADP+), specifica per la conformazione D del substrato (sia in posizione 4 che in posizione 2), ma che utilizza NADP+ come cofattore.